Horst (ime)
stršenjak, geološka formacija
 Adlerhorst, jedno od Hitlerovih zapovjednih središta
Naselja:
 Horst (Gelsenkirchen, Njemačka), dio Gelsenkirchena, Njemačka
 Horst na Maasu( Horst aan de Maas), općina u Nizozemskoj
 Horst (Gelderland, Nizozemska)
 Horst (Limburg, Nizozemska)
 Horst (Sjeverni Brabant, Nizozemska))
 Horst (Mecklenburg-Vorpommern, Njemačka)
 Horst (Steinburg, Njemačka)
 Horst (Lauenburg, Njemačka)
 Horst (Seevetal, Njemačka)
 Kasteel van Horst (Castle of Horst), srednjovjekovni dvorac u općini Holsbeeku u Belgiji
 Kasteel van Horst (Castle of Horst), srednjovjekovni dvorac u općini Achterbergu u Nizozemskoj